Actif (comptabilité)
 Un asset est défini comme une ressource basique devant être affichée dans un navigateur web. Un asset peut être associé à des meta-données. 
 The Assets (mini-série)
 ASSET (avion spatial)